Ленинаул — название населённых пунктов в России:

 Ленинаул — село в Казбековском районе Дагестана.
 Ленинаул — село в Ногайском районе Дагестана.